Die Singapur Super Series 2009 fand vom 9. bis 14. Juni 2009 im Singapore Indoor Stadium in Singapur statt.

Sieger und Platzierte

Setzliste 

 Mixed
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Zheng Bo / Ma Jin
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Xu Chen / Zhao Yunlei
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 Singapore Super Series 2009 bei tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2009
2009